Strzegomka – rzeka, dopływ Bystrzycy
 Strzegomka – struga, dopływ Wisły